Аз — многозначный термин. Может означать:
 Аз — старославянское название буквы А.
 Аз — в физике А затрачено
 Аз — устаревшее название единицы, связанное с использованием букв кириллицы для обозначения чисел.
 Азъ — личное местоимение «я» в старо- и церковнославянском, а также в болгарском языке.
 Азы (множественное число) — переносное наименование основ каких-либо знаний.
 Аз (альбом) — альбом поп-фолк певицы Галена.

Персоналии 
 Аз, Адольф (1822—1884) — французский художник.

См. также